Il doppio  del Brasil Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Anabel Medina Garrigues e Jaroslava Švedova hanno vinto la prima edizione del torneo sconfiggendo in finale Anne Keothavong e Valerija Savinych per 6-0, 6-4.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (campionesse)
  Petra Martić /  Kristina Mladenovic (primo turno)

  Tímea Babos /  Kimiko Date-Krumm (semifinale)
  Nina Bratčikova /  Oksana Kalašnikova (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Brasil Tennis Cup 2013
WTA Tour 2013